Че́мберс () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Грег Чемберс (1982) — британський хокеїст.
 Джон Чемберс (1949) — американський підприємець, голова ради директорів компанії Cisco Systems.
 Джуліус Чемберс (1850—1920) — американський письменник, редактор, журналіст, мандрівник і активіст
 Едді Чемберс (1982) — американський боксер-професіонал.
 Калам Чемберс (1995) — англійський футболіст, захисник.
 Карлтон Чемберс (1975) — канадійський легкоатлет, олімпійський чемпіон 1996 року, чемпіон світу.
 Кім Чемберс (1974) — американська порноакторка.
 Пітер Чемберс (1990) — британський веслувальник.
 Пол Чемберс (1935—1969) — американський джазовий контрабасист.
 Річард Чемберс (1985) — британський веслувальник
 Уіттекер Чемберс — американський письменник та журналіст, колишній радянський шпигун, пізніше активний критик комунізму.
 Шон Чемберс (1966) — американський хокеїст.
Інше
 Чемберс (округ)

Англійські прізвища